González Suárez ist der Familienname folgender Personen:

 Federico González Suárez (1844–1917), ecuadorianischer Historiker und Politiker 
 Miguel Ángel González Suárez (* 1947), spanischer Fußballspieler

Nach Federico González Suárez wurden folgende Orte in Ecuador benannt:

 González Suárez (Imbabura), Parroquia rural im Kanton Otavalo, Provinz Imbabura
 González Suárez (Montúfar), Parroquia urbana im Kanton Montúfar, Provinz Carchi
 González Suárez (Quito), Parroquia urbana im Kanton Quito, Provinz Pichincha
 González Suárez (Tulcán), Parroquia urbana im Kanton Tulcán, Provinz Carchi